Суперкубок Японії з футболу 2018  — 33-й розіграш турніру. Матч відбувся 10 лютого 2018 року між чемпіоном Японії клубом Кавасакі Фронтале та володарем кубка Імператора Японії клубом Сересо Осака.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2018
Японія
Лютий 2018
2018 в Японії